Heimao Jingzhang (personatge), personatge literari creat per Zhu Zhixiang.
 Black Cat Detective, sèrie d'animació del 1984 inspirada en l'anterior.
 Black Cat Detective (pel·lícula del 2010), pel·lícula inspirada en l'anterior.